Hackenbach ist ein geographischer Name:

 Hackenbach (Kronburg), Dorf der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Hackenbach (Oder), rechter Zufluss der Oder (zur Rhume) in Wulften am Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Hackenbach (Rinchnacher Ohe), rechter Oberlauf der Rinchnacher Ohe bei der Furthmühle, Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Hackengraben
 Hakenbach